Le Mesnil-Simon (Calvados)
 Le Mesnil-Simon (Eure-et-Loir)